Galtarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Galtarna, Nagu, Åboland, 
 Galtarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Galten

Robotskapade Finlandförgreningar